Харис Радетинац (; ) — боснийский и шведский футболист, полузащитник клуба «Юргорден».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Нови-Пазар» из своего родного города. После переезда с семьёй в Швецию присоединился к местному «Линчёпингу». В его составе начал профессиональную карьеру, отыграв два сезона во втором и третьем дивизионах страны, забив за это время 12 мячей. В конце 2006 года перешёл в «Отвидаберг», выступающий в Суперэттане. По итогам сезона 2009 года вместе с клубом вышел в Алльсвенскан. 15 марта 2010 года в игре против «Эребру» дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе.

23 декабря 2011 года подписал контракт с «Мьельбю». За клуб провёл полтора сезона в Алльсвенскане, за время которых принял участие в 51 матче и забил пять мячей.

Летом 2013 года был близок к переходу в столичный АИК, который сделал ему предложение. 9 августа 2013 года стал игроком другого столичного клуба — «Юргордена», подписав с клубом контракт на три с половиной года. 18 августа того же года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, выйдя на поле в стартовом составе на матч очередного тура против «Хеккена». В 2015 году получил травму крестообразной связки колена, в результате чего был вынужден пропустить вторую половину сезона. Весной 2018 года вместе с клубом дошёл до финала кубка страны. В решающем матче с «Мальмё», который состоялся 10 мая 2018 года, Радетинац отыграл 78 минут, а «Юргордена» обыграл соперника со счётом 3:0 и стал обладателем трофея.

Достижения 
Отвидаберг:
 Победитель Суперэттана: 2011
 Второе место Суперэттана: 2009

Юргорден:
 Чемпион Швеции: 2019
 Обладатель Кубка Швеции: 2017/18

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Юргорден»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Линчёпинг»
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Юргорден»